La copa bosniana de bàsquet és la segona competició de basquetbol de Bòsnia i Hercegovina. Es disputa des de l'any 1994 i des de l'any 2000 participen també equips de la República Srpska.

Historial

Palmarès

Enllaços externs 
 Federació de bàsquet de Bòsnia i Hercegovina

Competicions de bàsquet a Bòsnia i Hercegovina